Als Rosensteintunnel werden verschiedene ehemalige, gegenwärtige und geplante Tunnelanlagen im Stuttgarter Stadtgebiet bezeichnet:

Eisenbahntunnel:

 Rosensteintunnel (1846), ein ehemaliger Eisenbahntunnel
 Rosensteintunnel (1915), dessen Nachfolger, noch in Betrieb
 Rosensteintunnel (Stuttgart 21), ein im Bau befindlicher Eisenbahntunnel

Straßentunnel:

 Rosensteintunnel (B 10), ein Straßentunnel im Verlauf der Bundesstraße 10